Владимир Шарапов:
 
 Шарапов, Владимир Максимович (1895—1972) — высокопоставленный деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.